Ha giocato prevalentemente nel circuito ITF e, in carriera, ha raggiunto la posizione n° 259 ATP in singolo (25 luglio 2016) e la n° 369 in doppio (8 agosto 2016). Nel luglio 2017, superando le qualificazioni del torneo di Washington è entrato per la prima e unica volta nel tabellone principale di un torneo dell'ATP World Tour.

Da inizio 2022 è il coach della tennista australiana Ajla Tomljanović.

Statistiche

Tornei Minori

Singolare

Vittorie

Finali perse

Doppio

Note

Collegamenti esterni